Григорий Вениаминович Спивак (02.11.1900, Николаев — 20.11.1989, Москва) — советский физик, доктор физико-математических наук, лауреат премии им. М. В. Ломоносова (1972).

Биография 
Окончил физико-математический факультет МГУ (1927). С 1931 года работал на физико-математическом факультете МГУ.

В 1935 г. без защиты диссертации присуждена учёная степень доктора физико-математических наук. В том же году утверждён в звании профессора. Работал на кафедре электронных и ионных процессов физического факультета МГУ.

В годы Великой Отечественной войны в эвакуации в Свердловске профессора МГУ Спивак и Э. М. Рейхрудель организовали в Свердловске цех регенерации электрических ламп накаливания, для производства которых были использованы кафедральные тяжелые вакуумные насосы и оборудование, поставленное местными предприятиями. «Я превратился в инженера, — вспоминает профессор Григорий Вениаминович Спивак, — осваивающего технику восстановления старых ламп, которая в известном смысле была похожа на то, как теперь у человека меняют устаревшее сердце на новое. В колбе лампы сверху делают малое отверстие и через него специальным, довольно хитроумным инструментом разжимают „лапки“ перегоревшей нити, потом вводят новую нить и скрепляют ее с вводами. Далее лампа поступала на обычные обработку и тренировку. Такой „хирургический“ механизм быстро освоил Уралмаш, гетерированные вольфрамовые нити были привезены мною из Москвы, и — работа закипела!». Цех по регенерации ламп, острейшую нужду в которых испытывала вся страна, был пущен в рекордно короткий срок — за 12 дней. Лампы шли на заводы Урала и другие предприятия, создававшие вооружение для Советской Армии. В последующем цех освоил производство довольно сложных взрывобезопасных ламп для шахт Свердловского рудоуправления. Опыт организации цеха и технология производства ламп были затем переданы ряду предприятий оборонной промышленности разных городов нашей страны.

Профессор, заведующий кафедрой электронной оптики и осциллографии (1947—1953), заведующий кафедрой электроники (1966—1985) физического факультета. Читал курсы лекций по физической электронике, электронной микроскопии, газокинетическим проблемам.

Область научных интересов: электрический разряд в газах, решение газокинетических проблем, физическая электроника, электронная микроскопия.

Автор более 300 научных работ, посвящённых исследованиям электрического разряда в газах и элементарных процессов в них, решению газокинетических проблем, физической электронике, электронной микроскопии и разнообразным практическим применениям . Получил 30 авторских свидетельств. Соавтор научного открытия «Явление разрыва доменных стенок в ферромагнетиках под воздействием магнитных полей» (1975).

Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (1972) в составе авторского коллектива за цикл работ «Исследование импульсного перемагничивания тонких плёнок».

Примечания

Литература 
 
 Дубинина, Е. М. Профессор Григорий Вениаминович Спивак : (к 75-летию со дня рождения) / Е. М. Дубинина [и др.]. — С .179-185 В кн. История и методология естественных наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Секция истории и методологии естествознания Ученого совета по естеств. наукам; [редкол.: проф. Д. И. Гордеев (пред. и гл. ред.) и др.]. — Москва : Издательство Московского университета, 1960 — . Вып. 21 : Физика / [под ред. И. П. Базарова, Ц. С. Сарангова]. — 1979. — 188, [4] с. : ил. ; 27 см. —). — Библиогр. в конце ст. — 930 экз.. — (в пер.)

Источники 
 
 Советский физик (избранные материалы 1998—2004)
 

Родившиеся в Николаеве (Николаевская область)